Toto je seznam měst v Ugandě.

Zdaleka největší aglomerací v Ugandě je Kampala, kde 1. ledna 2007 žilo 1 735 918 obyvatel, což představuje asi 6% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 20 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 18. srpna 1969, 18. ledna 1980, 12. ledna 1991 a 13. září 2002, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Uganda Bureau of Statistics
 World Gazetteer - počty obyvatel ugandských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel ugandských měst v historii

 
Uganda
města